Phineas Nigellus Black poznatiji kao Phineas Nigellus, imaginaran je lik iz romana J. K. Rowling. Praprapradjed Siriusa Blacka, Nigellus je smatran najgorim ravnateljem kojeg je Hogwarts ikad imao. Njegov portret nalazi se u ravnateljevom uredu među ostalim portretima bivših ravnatelja i ravnateljica.

Kao i ostali portreti Nigellus pomaže trenutačnom ravnatelju. Ne uživa u tome. Nikad se nije slagao sa svojim praprapraunukom, s mladim ljudima, a vjerojatno i s ljudima uopće, no spoznaja o Sirusovoj smrti, smrti posljednjeg muškog Blacka pogodila ga je ili zbog emocionalnih ili zbog nasljednih veza. On je zajedno s Ginny Weasley kritizirao neke Harryjeve postupke u 5. knjizi.

Još jedan njegov portret nalazi se u obiteljskoj kući Black, i kao i svi portreti u čarobnjačkom svijetu može se kretati među portretima. U 5. knjizi Harry koristi sobu gdje se Nigellusov portret nalazi, a on mu je prenosio Dumbledoreove poruke.

Nigellusovo obiteljsko stablo 

Black, Phineas Nigellus

en:Harry Potter universe#Blood purity
fr:Univers de Harry Potter#Ordre du Phénix
no:Ansatte ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom#Finius Persillius
sv:Familjen Black#Phineas Nigellus Black